Алекса́ндр Оле́гович Ко́стылев (; ) — украинский киберспортсмен, более известный под ником s1mple. Играет в команде Natus Vincere. Лучший игрок в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии портала HLTV.org по итогам 2018, 2021 и 2022 годов. В 2021 году в составе Natus Vincere стал победителем и MVP PGL Major Stockholm 2021.

Карьера 
Карьера Костылева началась в 2013 году. Он побывал в таких коллективах как LAN DODGERS, A-Gaming, Courage Gaming. 1 февраля 2014 года получил бан от ESL на 2 года за читерство и попытку обхода бана. В результате игрок не смог выступать на официальных турнирах, которые поддерживаются Valve до 2016 года.

В середине сентября Костылев вступил в HellRaisers, но через 5 месяцев покинул его, перейдя в FlipSid3 Tactics. Первой крупной международной победой в карьере игрока стал матч HellRaisers и Fnatic. В июле 2015 года s1mple покинул команду, объяснив, что берет паузу. Однако через 3 дня игрок начал игру в коллективе Evolution, который в свою очередь просуществовал один месяц. Поиграв за команду Worst Players, Костылев стал помогать своим бывшим командам, играя стендином за HellRaisers и FlipSid3 Tactics. В январе 2016 года s1mple присоединился к команде Team Liquid, с которой занял второе место на ESL One: Cologne 2016.

В команде Natus Vincere 
4 августа 2016 года Костылев возвратился на родину, подписав контракт с Natus Vincere, заменив Даниила «Zeus» Тесленко.

В составе Natus Vincere s1mple выиграл ESL One: New York 2016, стал серебряным призёром Adrenaline Cyber League 2017, StarLadder i-League StarSeries Season 5.

28 января 2017 года Natus Vincere покинула ELEAGUE Major 2017, проиграв в четвертьфинале команде Astralis со счетом 1-2 и заняв 5-8 место.

19 июля 2017 года Natus Vincere выбыла из турнира PGL Major Krakow 2017, заняв 12-14 место.

28 января 2018 года Natus Vincere стала бронзовым призёром ELEAGUE Major 2018, уступив в полуфинале команде FaZe со счетом 0-2.

В одном из интервью s1mple сказал, что никогда не покинет Natus Vincere. Но в марте 2018 года, по инсайдерским данным, команда SK хотела выкупить Костылева и его товарищa по команде Егора Васильевa, но сделка так и не свершилась из-за цены в 1 млн долларов.

В июне 2018 года игрок команды Astralis Николай «device» Редтц (топ 2 мира за 2018 год по версии HLTV.org) назвал Костылева лучшим на тот момент игроком в мире.

23 сентября 2018 года команда Natus Vincere стала серебряным призёром FACEIT Major 2018, уступив в финале команде Astralis со счетом 0-2.

3 марта 2019 года Natus Vincere заняла также 3-е место на IEM Katowice 2019, проиграв в полуфинале команде ENCE со счетом 1-2.

6 сентября 2019 года Natus Vincere заняла 5-8 место на StarLadder Berlin Major 2019, проиграв в четвертьфинале команде NRG со счётом 0-2.

Достижения

HLTV 
За свою карьеру Костылев стал обладателем множества медалей «Самый ценный игрок» (MVP) от портала HLTV.org.

В таблице показаны изменения позиции в рейтинге 20 лучших киберспортсменов года по версии портала HLTV.org.

29 декабря 2016 года портал RedBull назвал Александра «s1mple» Костылева лучшим игроком 2016 года. В опросе приняли участие более  человек. За Александра отдали свой голос 41 % зрителей.

19 января 2018 года по результатам голосования участников FACEIT Pro League получил самое престижное звание «Игрок года 2017».

Киберспортивные награды 
С 2016 года Костылев регулярно попадает в топ-20 лучших игроков мира по версии сайта HLTV.org: в 2016 году — 4 место; в 2017 — 8 место; лучший игрок мира в 2018 и 2021; 2019 и 2020 годах — 2 место.

Лучший киберспортсмен 2016 года по версии RedBull Gaming.

Стал лучшим в номинации «Момент года» по версии ESPN Esports Awards в 2016 году.

3 сентября 2018 года по итогам голосования Stockholm International Esports Awards, был удостоен звания «Игрок года».

12 ноября 2018 года на церемонии вручения премии за главные достижения в области киберспорта Esports Awards получил награду «Киберспортсмен года на PC».

В 2021 году игрок был признан MVP турниров ESL Pro League Season 14, BLAST Premier: Global Final 2020, DreamHack Masters Spring 2021, StarLadder CIS RMR 2021 и IEM Cologne 2021.

8 ноября 2018 года Александр Костылев стал первым игроком в истории Counter-Strike, которому удалось достичь за год (на 137 картах) разницы убийств/смертей +1000, побив предыдущий рекорд +768, установленный по итогам 2017 года Марсело Давидом, известным как coldzera.

Признан лучшим снайпером 2022 года по версии HLTV.org.

Достижения в команде Natus Vincere 

Жирным выделены мейджор-турниры.

Примечания 

Киберспортсмены Украины
Профессиональные игроки в Counter-Strike
Профессиональные игроки в Counter-Strike: Global Offensive
Natus Vincere